Подольская — деревня в Валдайском муниципальном районе Новгородской области, входит в Семёновщинское сельское поселение.

История 
В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня Подолы переименована в Подольскую.

Население

Примечания 

Населённые пункты Валдайского района